

Sigle 
 Lebanese Broadcasting Corporation – canale televisivo libanese
 Leading Britain's Conversations – emittente radiofonica britannica, già London Broadcast Centre.

Codici 
 LBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Blankensee, Lubecca, Germania
 lbc – codice ISO 639-3 della lingua lakkia